Schlossbrauerei, Schlossbrauhaus oder Schlossbräu ist der Name folgender Brauereien:

 Schlossbrauerei Au-Hallertau
 De Bassus Schlossbrauerei
 Schlossbrauerei Eichhofen 
 Schlossbrauerei Ellingen
 Schlossbrauerei Fuchsberg
 Schlossbrauhaus (Harthausen)
 Schlossbrauerei Herrngiersdorf
 Schlossbrauerei Hirschau
 Schlossbrauerei Hohenlimburg
 Hohenthanner Schlossbrauerei
 Schloßbrauerei Holnstein
 König Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg
 Schlossbrauerei Naabeck
 Schlossbrauerei Neunkirchen
 Schlossbräu Potsdam
 Schloßbrauerei Reuth
 Schlossbrauerei Rheder 
 Schlossbrauerei Sandersdorf
 Schöneberger Schlossbrauerei
 Schweriner Schlossbrauerei
 Schloßbrauerei Schwarzbach
 Schlossbrauerei Weyhern

Siehe auch:
 Hofbrauhaus